Jorns ist der Familienname folgender Personen:

 Auguste Jorns (1877–1966), Kommunal- und Landespolitikerin der niedersächsischen CDU
 Friedrich Jorns (1837–1910), deutscher Kupferwerksbesitzer und nationalliberaler Parlamentarier
 Marie Jorns (1883–1975), deutsche Kunsthistorikerin
 Paul Jorns (1871–1942), Oberreichsanwalt und Untersuchungsrichter des Mordes an Rosa Luxemburg und Karl Liebknecht
 Werner Jorns (1909–1990), hessischer Archäologe und Bodendenkmalpfleger